Aethusa fatua är en flockblommig växtart som beskrevs av William Aiton. Aethusa fatua ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
fatua